Plaats in Indonesië
 Tanjung Pauh (Singingi Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Tanjung Pauh (Payakumbuh Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Payakumbuh in de provincie West-Sumatra